Henry Myers kan være flere personer:

 Henry Myers (forfatter) (1940-2009) – dansk/engelsk forfatter, dramatiker og oversætter.
 Henry L. Myers (1862-1943) – amerikansk senator fra Montana.
 Henry "Hy" Myers (1889-1965) – amerikansk baseballspiller
 Henry Myers (shortstop) (1858-1895) – amerikansk baseballspiller.

Andre
 Harry Myers (1882-1938), amerikansk skuespiller, også kendt som "Henry Myers"